Municipio de Slippery Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Slippery Rock (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Slippery Rock (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.